Mussei, una llengua txadiana pertanyent a la subdivisió de les llengües masses.
 Musei (Sardenya), un municipi italià, dins de la Província de Sardenya del Sud, regió de Sardenya.